Springtime bezeichnet:
 Springtime (deutsche Band), eine deutsche Hardcoreband, gegründet 2001
 Springtime (österreichische Band), eine österreichische Band, die 1977/1978 existierte

 eine siebensaitige Gitarre, siehe Siebensaitige Gitarre#Die Sonderkonstruktion Springtime